Il doppio del Monte Carlo Masters 2007 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Jonas Björkman e Maks Mirny erano i detentori del titolo ma sono stati sconfitti nei quarti di finale da Julien Benneteau e Richard Gasquet.

Bob Bryan e Mike Bryan hanno vinto in finale 6–2, 6–1, contro Julien Benneteau e Richard Gasquet.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

 Bob Bryan /  Mike Bryan (campioni)
 Jonas Björkman /  Maks Mirny (quarti di finale)
 Mark Knowles /  Daniel Nestor (secondo turno)
 Fabrice Santoro /  Nenad Zimonjić (secondo turno)

 Paul Hanley /  Kevin Ullyett (semifinale) 
 Jonathan Erlich /  Andy Ram (secondo turno) 
 Simon Aspelin /  Julian Knowle (semifinale) 
 František Čermák /  Pavel Vízner (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

Monte Carlo Masters 2007
ATP Tour 2007